

Toponyme
 Aurions, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aurions-Idernes ;
 Aurions-Idernes, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme